Jussi Markkanen (né le  à Imatra en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière de joueur 
Markkanen est un choix de cinquième tour ( au total) par les Oilers d'Edmonton au repêchage d'entrée dans la LNH 2001.

En 1992, il commence sa carrière professionnelle avec le SaiPa Lappeenranta en I divisioona. Lors de la saison 2000-2001, il gagne avec le Tappara Tampere la SM-liiga et est élu meilleur gardien de la ligue.

En 2001, il signe en Amérique du Nord, et débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d'Edmonton. Lors des séries éliminatoires de 2006, il est appelé à remplacer le gardien numéro un des Oilers, Dwayne Roloson, blessé lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley. Le , lors de la sixième partie de la finale, alors que son équipe faisait face à l'élimination, Markkanen a blanchi l'adversaire, les Hurricanes de la Caroline, 4-0. Les Hurricanes ont néanmoins remporté la Coupe Stanley. En 2007, il revient en Europe au Jokerit Helsinki.

En 2008, il intègre l'effectif du CSKA Moscou de la Ligue continentale de hockey, avant de signer en 2009 à Zoug, en LNA.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande en senior depuis 2002. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002.

Statistiques 

|-
| 1992-1993 ||SaiPa Lappeenranta||I-divisioona ||16 || || || ||798 ||60 ||4,51 ||84,2 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1993-1994 ||SaiPa Lappeenranta ||I-divisioona ||30 || || || || ||97 ||3,48 ||88,7 ||0|| ||6 || || || || ||2,93 ||92,7 ||0||
|-
| 1994-1995 ||SaiPa Lappeenranta ||I-divisioona ||43 || || || || ||122 ||2,76 ||91,4 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1995-1996 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||23 ||11 ||8 ||2 || ||59 ||2,86 ||90,1 ||1|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1996-1997 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||41 ||9 ||24 ||7 || ||132 ||3,38 ||89,5 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1997-1998 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||48 ||21 ||20 ||5  || ||138 ||2,88 ||90,5 ||4|| ||3 ||0 ||3 ||164 ||11 ||4,02 ||87,8 ||0||
|-
| 1998-1999 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||48 ||21 ||19 ||4  || ||105 ||2,39 ||91,7 ||4 || ||7 ||3 ||3 ||366 ||21 ||3,44 ||87,8 ||0||
|-
| 1999-2000 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||48 ||4 ||23 ||9  || ||150 ||3,22 ||90,5 ||2|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2000-2001 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||52 ||30 ||17 ||5  || ||107 ||2,09 ||92,3 ||9|| ||10 ||7 ||3 ||608 ||18 ||1,77 ||93,3 ||1||
|-
| 2001-2002 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||4 ||2 ||2 ||0  ||239 ||9 ||2,26 ||92,1 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2001-2002 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||14 ||6 ||4 ||2  ||784 ||24 ||1,84 ||92,9 ||2|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2002-2003 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||22 ||7 ||8 ||3  || ||51 ||2,59 ||90,4 ||3|| ||1 ||0 ||0 ||14 ||1 ||4,28 ||91,7 ||0||
|-
| 2003-2004 || Rangers de New York ||LNH ||26 ||8 ||12 ||1  || ||53 ||2,56 ||91,3 ||2|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2003-2004 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||7 ||2 ||2 ||2  ||394 ||12 ||1,83 ||93,4 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2004-2005 ||Lada Togliatti ||Superliga ||54 ||31 ||9  ||9 || ||63 ||1,20 || 94,1 ||11 || || 10 || || ||627 ||15 ||1,43 || ||1||
|-
| 2005-2006 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||37 ||15 ||12 ||6 || ||105 ||3,12 ||88,0 ||0 ||  ||6 ||3 ||3 ||360 ||13 ||2,17 ||90,5 ||1||
|-
| 2006-2007 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||22 ||5 ||9  ||1 ||992 ||52 ||3,14 ||88,6 ||0|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2007-2008 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||50 ||26 ||11  ||12 || ||114 ||2,33 ||92,5 ||4|| ||1 ||0 ||0 ||20 ||1 ||3,00 ||88,8 ||0||
|-
| 2008-2009 ||HK CSKA Moscou ||KHL ||18 ||10 ||6  ||2 ||981 ||38 ||2,32 ||90,3 ||1|| ||7 || || ||379 ||11 ||1,74 ||93,4 ||0 ||
|-
| 2009-2010 ||EV Zoug ||LNA ||47 ||30 ||17  ||0 || ||115 ||2,41 ||92,7 ||6 || ||13 ||6 ||7 ||779 ||51 ||3,92 ||89,5 ||0 ||
|-
| 2010-2011 ||EV Zoug ||LNA ||39 ||24 ||14  ||0 || ||103 ||2,68 ||91,6 ||3 || ||10 ||4 ||6 || 633||37 ||3,51 ||88,8||0 ||
|-
| 2011-2012 ||EV Zoug ||LNA ||43 ||28 ||15  ||0 || ||105 ||2,38 ||92,4 ||3 || ||9 ||4 ||5 ||29 ||546 ||3,18 ||88,7 ||0 ||
|-
| 2012-2013 ||EV Zoug ||LNA ||26 ||17 ||9  ||0 || ||72 ||2,86 ||91,0 ||1 || ||12 ||6 ||6 ||725 ||29 ||2,40 ||92,1 ||1 ||
|-
| 2013-2014 ||SaiPa Lappeenranta ||Liiga ||47 ||21 ||12  ||9 || ||91 ||2,03 ||92,6 ||5 || ||12 ||5 ||7 ||710 ||29 ||2,45 ||90,8 ||1 ||
|-
| 2014-2015 ||SaiPa Lappeenranta ||Liiga ||47 ||19 ||16  ||0 || ||91 ||2,00 ||91,5 ||6 || ||3 ||2 ||1 ||181 ||5 ||1,66 ||95,0 ||1 ||
|-
| 2015-2016 ||SaiPa Lappeenranta ||Liiga ||35 ||18 ||8  ||3 || ||68||1,96 ||92,1 ||3|| || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2016-2017 ||SaiPa Lappeenranta ||Liiga || 26 || 8 || 12 || 5 ||  || 69 || 2,77 || 89,8 || 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2016-2017 || EV Zoug || LNA || 1 || || || || 58 || 5 || 5,12 || 80,8 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2017-2018 || SaiPa Lappeenranta ||Liiga || 8 || 2|| 4|| 1|| 417 || 27 || 3,38 || 85,8 || 1 ||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || 

| 128 || 43 || 47 || 15 ||  || 297 || 2,70 || 90,1 || 7 || || 7 || 3 || 3 || 374 || 14 || 2,25 || 90,6 ||  1 ||

Références 

Naissance à Imatra
Naissance en mai 1975
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Gagnant du trophée Urpo-Ylönen